Sverrisson est un patronyme islandais dérivé du prénom Sverri(r) et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1962), écrivain islandais ;
 Björn Daníel Sverrisson (né en 1990), footballeur islandais ;
 Eyjólfur Sverrisson (né en 1968), joueur puis entraîneur islandais de football ;
  (né en 1977), acteur islandais ;
  (né en 1966), guitariste et compositeur islandais ;
  (né en 1969), footballeur islandais.

Notes et références 

en:Sverrisson